William James kan avse:

William James (1542–1617), en engelsk biskop
William James (1771–1837), en engelsk jurist och järnvägsentreprenör
William James (1780–1827), en brittisk jurist och militärhistoriker
William James (1791–1861), en engelsk parlamentsledamot so representerade Cumberland
sir William Milbourne James (1807–1881), en walesisk domare
William H. James (1831–1920), en amerikansk politiker, republikan och tillfällig guvernör 1871–1873
William James (1842–1910), en amerikansk filosof och psykolog
William James (1866–1948), en kanadensisk fotograf
William P. James (1870–1940), en amerikansk domare
William Frank James (1873–1945), en amerikansk militär och politiker från Michigan
sir William James (1881–1973), brittisk amiral och författare 
William G. James (1892–1977), en australisk pianist och kompositör
William C. James (1896–1974), en amerikansk brigadgeneral vid USA:s marinkår
William Owen James (1900–1978), en brittisk botaniker
William S. James (1914–1993), en amerikansk politiker i Maryland
William K. James (1943–), en amerikansk generalmajor vid flygvapnet